

Presentación previa 
Andréi Rubliov fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante Peter Gojowczyk.

Adrian Mannarino derrotó en la final a Peter Gojowczyk.

Cabezas de serie 

 ' Adrian Mannarino (Campeón)
  Jérémy Chardy (Baja)
  Sergui Stajovski (Cuartos de final)
  Yevgueni Donskói (Primera ronda)

<ol start=5>
  Julien Benneteau ''(Segunda ronda)
  Vincent Millot ''(Primera ronda)
  Andréi Rubliov ''(Semifinales)
  Peter Gojowczyk ''(Finalista)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Quimper 2017